Jméno a příjmení Miroslav Vlček se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Miroslav Vlček (chemik) – český chemik a vysokoškolský profesor (* 1955)
 Miroslav Vlček (elektrotechnik, teoretický fyzik) – zabývá se návrhem filtrů a zpracováním signálů, vysokoškolský profesor (* 1951)
 Miroslav Vlček (kněz) – český římskokatolický kněz a kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze (1925–1990)
 Miroslav Vlček (překladatel) – český překladatel z francouzštiny, ruštiny, němčiny (* 1920)